Strzelce ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Strzelce (Giżycko), Dorf im Powiat Giżycki, bis 1938: Strzelzen, 1938 bis 1945 Zweischützen, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Woiwodschaft Großpolen:
 Strzelce (Chodzież), Dorf im Powiat Chodzieski
 Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Strzelce (Oleśnica), Dorf im Powiat Staszowski
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Strzelce (Mogilno), Dorf im Powiat Mogileński
 Strzelce (Łasin), Dorf im Powiat Grudziądzki
 Woiwodschaft Łódź:
 Strzelce, Dorf und Gemeindesitz im Powiat Kutnowski; siehe Gmina Strzelce
 Strzelce (Mniszków), Dorf im Powiat Opoczyński
 Woiwodschaft Lublin:
 Strzelce (Białopole), Dorf im Powiat Chełmski
 Strzelce (Nałęczów), Dorf im Powiat Puławski
 Woiwodschaft Niederschlesien:
 Strzelce (Dobroszyce), Dorf im Powiat Oleśnicki, bis 1945: Strehlitz, Kreis Oels, Schlesien
 Strzelce (Marcinowice), Dorf im Powiat Świdnicki, bis 1945: Strehlitz, Kreis Schweidnitz, Schlesien
 Woiwodschaft Oppeln:
 Strzelce (Domaszowice), Dorf im Powiat Namysłowski, bis 1945: Strehlitz, Kreis Namslau, Schlesien

Siehe auch:
 Strzelce Dolne, Strzelce Górne, Strzelce Klasztorne, Strzelce Krajeńskie, Strzelce Małe, Strzelce Opolskie, Strzelce Wielkie
 Huta-Strzelce